En Pologne, Kaliszany peut désigner :

 Kaliszany, un village de la voïvodie de Grande-Pologne ;
 Kaliszany, un village de la voïvodie de Sainte-Croix.